Oláh László (1825–1857) ügyvéd
 Oláh László (1858–?) MÁV-számtiszt
 Oláh László (1904–2001) mezőgazdász, egyetemi tanár
 Oláh László (1922–1968) ezredes, író, újságíró, pártpolitikus
 Oláh László (1995–) labdarúgó